Вьо́кса () — топонім у Росії. За походженням пов'язаний з фіно-угорським vuoksi («потік»). До того ж слова сходить і «Вуокса» — назва річки в Ленінградській області Росії і Фінляндії, а також Викса — назва міста в Нижньогородській області. Велика кількість річок з ім'ям «Вьокса» на півночі Росії пояснюється тим, що у фінно-угорських народів так часто називалися річки, що витікають з великих озер.

Річки 
 Вьокса — річка у Вологодській області; притока Вологди.
 Вьокса — річка в Костромській області, притока Вочі; витікає з Чухломського озера.
 Вьокса — річка в Костромській області, притока Костроми; витікає з Галицького озера.
 Вьокса — річка в Ярославській області, при злитті з річкою гирло утворює Которосль; витікає з озера Неро.
 Вьокса — річка в Ярославській області, впадає в озеро Соміно, з якого потім витікає Нерль; витікає з Плещеєва озера.

Населений пункт 
 Вьокса — селище в Галицькому районі Костромської області.

Див. також 
 Вуокса (значення)